Nordlander är ett svenskt efternamn.
Offentlig statistik tillgänglig i november 2018 uppger att 2293 personer med namnet var bosatta i Sverige.

Bland bärarna av namnet kan följande släkter urskiljas:
 Nordlander (Bjärtråsläkten)
 Nordlander från Tuna

Personer med efternamnet Nordlander
 Agne Nordlander (född 1939), teolog, högskolerektor
 Albert Carsten Nordlander (1905–1989), populärmusikkompositör
 Arthur Nordlander (1864–1898), målare, tecknare och teckningslärare
 Anna Nordlander (1843–1879), konstnär
 Axel Nordlander (1879–1962), tävlingsryttare
 Axel Nordlander den äldre (1821–1892), bruksägare och industriman
 Bert-Ola Nordlander (född 1938), ishockeyspelare
 Brita Nordlander (1921–2009), lärare, politiker, folkpartist
 Carl Henrik Nordlander (1909–2003), jurist och ämbetsman
 Daniel Nordlander (1829–1890), överstelöjtnant och generaldirektör
 Daniel Nordlander (sjökapten) (1763–1842)
 Emma Nordlander (född 1986), författare
 Eric Nordlander, flera personer
 Eric Nordlander (grosshandlare) (1773–1847)
 Eric Nordlander (läkare) (1901–1982)
 Erik Nordlander (aktiv på 1700-talet), målare
 Gustaf Nordlander (1893–1975), teckningslärare och målare
 Harald Nordlander (1853–1920), bruksägare och industriman
 Henrik Nordlander (född 1992), handbollsmålvakt
 Inger Nordlander (född 1938), politiker, socialdemokrat
 Jan Axel Nordlander (född 1944), diplomat
 Jenny Nordlander (född 1985), journalist
 Johan Nordlander (1853–1934), skolman och kulturhistoriker
 John Nordlander (1894–1961), sjökapten
 Karin Nordlander (1917–2011), politiker, vänsterpartist
 Karl Nordlander  (född 1951), författare
 Kristina Nordlander (född 1969), bågskytt
 Lars Nordlander (född 1944), textförfattare
 Mats Nordlander (född 1963), bågskytt
 Nils Nordlander (1796–1874), kyrkoherde och politiker
 Nils Brage Nordlander (1919–2009), läkare
 Nils Johan Nordlander (1834–1866), vice häradshövding
 Olof Nordlander (1841–1922), präst
 Oscar Nordlander (1863–1937), läkare
 Oskar Nordlander (1884–1953), militärläkare
 Petrus Nordlander (1909–1991), teckningslärare, målare och skulptör
 Pär Nordlander  (1920–2001), riksspelman, körledare och skolvaktmästare
 Ulf Nordlander (född 1949), arméofficer

Källor

Se även
 Johan Nordlander-sällskapet

Svenska efternamn